Alex Bugnon (1958- ), musicien suisse ;
 André Bugnon (1947- ), homme politique suisse ;
 Cyrille Bugnon (1964- ), musicien suisse ;
 Fabienne Bugnon (1959- ), femme politique suisse ; 
 Michel Bugnon-Mordant (1947- ), écrivain français et suisse ;
 Robert Bugnon, ingénieur du son français actif de 1931 à 1942 ;
 Yves Bugnon (1957- ), musicien suisse.

Voir aussi 
 Michel Bugnon-Mordant, enseignant et essayiste